Csehország
 Salaš, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Salaš, Zlín településrésze a Zlíni járásban